Despised Icon — канадская дэткор-группа из Монреаля, основанная в 2002 году.

В апреле 2010 года группа распалась, но официально воссоединилась шесть лет спустя в апреле 2016 года, также отыграв концерты в 2014 и 2015 годах. В общей сложности группа выпустила шесть полноформатных альбомов.

История 
Группа Despised Icon была основана в январе 2002 года в Монреале, Квебек, Канада. Вскоре после своего образования группа подписала контракт с  и выпустила свой дебютный альбом Consumed by Your Poison в октябре того же года. В следующем году Despised Icon претерпели несколько изменений в своём составе. В начале 2004 года группа вернулась в новом составе, состоящем из двух вокалистов Стива Маруа и Алекса Эриана, гитаристов Янника Сен-Аманда и Эрика Джарина, басиста Себастьяна Пише и барабанщика Алекса Пеллетье, и записала EP под названием Syndicated Murderers, а затем сплит с Bodies in the Gears of the Apparatus, выпущенный на Relapse Records.

В январе 2005 года Despised Icon подписали контракт с Century Media. 5 апреля 2005 года на этом лейбле группа выпустила свой второй студийный альбом The Healing Process.

Третий студийный альбом группы, The Ills of Modern Man, был записан и выпущен в 2007 году на Century Media Records. Продюсером альбома выступил бывший гитарист коллектива Янник Сен-Аманд. Альбом занял 28 место в чарте Billboard Top Heatseekers.

В конце октября 2008 года Despised Icon объявили подробности о своём первом DVD под названием , который был выпущен 27 января 2009 года. На DVD представлены съёмки с концерта группы в родном городе, документальный фильм, а также все музыкальные клипы. Изначально планировалось выпустить его 17 января, но из-за производственных проблем выпуск был отложен. Во время своего тура Montreal Assault Tour 2009 группа объявила о записи нового студийного альбома под названием Day of Mourning, который был выпущен 22 сентября 2009 года на Century Media Records.

7 апреля 2010 года группа Despised Icon объявила о своём расформировании. Они объяснили, что это связано с тем, что участники группы достигли «новой главы в своей жизни, завели семьи, купили дома и занялись другими занятиями. Писать музыку, гастролировать и уезжать из дома на несколько месяцев постепенно становится невозможным из-за этого. Мы все решили, что будет лучше прекратить всё сейчас и закончить всё правильно».

4 февраля 2014 года группа объявила на своей странице в Facebook, что воссоединится, чтобы сыграть несколько концертов предстоящей весной. Группа будет состоять из всех участников эпохи The Healing Process, за исключением гитариста Бена Лендервиля.

6 апреля 2015 года группа объявила на своей странице в Facebook, что в честь 10-летней годовщины выхода альбома The Healing Process группа даст эксклюзивные концерты на фестивале Ghostfest в Великобритании и на фестивале Envol & Macadam в Квебеке.

20 сентября группа отправилась в масштабное турне по Северной Америке для продвижения своего грядущего альбома Purgatory.

Шестой полноформатный альбом, Purgatory, был выпущен 15 ноября 2019 года.

Дискография

Студийные альбомы 
 Consumed by Your Poison (2002)
 The Healing Process (2005)
 The Ills of Modern Man (2007)
 Day of Mourning (2009)
 Beast (2016)
 Purgatory (2019)

DVD 
 Montreal Assault (2009)

EP 
 Syndicated Murderers (2004)
 Bodies in the Gears of the Apparatus and Despised Icon (2005, сплит)
 DÉTERRÉ (2022)

Участники 
 Текущий состав
 Стив Маруа — вокал 
 Алекс Эриан — вокал ; ударные 
 Эрик Джарин — гитара 
 Себастьян Пише — бас-гитара 
 Янник Сен-Аманд — сэмплирование, медиа ; гитара 
 Алекс Пеллетье — ударные 
 Бен Лендервиль — гитара 

 Бывшие участники
 Мари-Элен Лэндри — вокал 
 Эль Глассман — гитара 
 Макс Лавель — бас-гитара

Временная шкала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Despised Icon на Last.fm

Дэткор-группы Канады
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году
Исполнители Century Media Records
Секстеты